Kannusvaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kannusvaara (kulle, lat 67,68, long 26,47), Lappland, Norra Lappland, 
 Kannusvaara (kulle, lat 67,40, long 27,10), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar